Die Comarca Oviedo ( Comarca de Oviedo, asturisch comarca d'Uviéu) ist eine von acht Comarcas (Verwaltungseinheit) der Autonomen Region Asturien. Verwaltungssitz der Comarca ist Oviedo. Zur Comarca gehören folgende einundzwanzig Concejos:

Gemeinden 

Comarca in Asturien